Zoppke ist der Name von

 Hartmut Zoppke (* 1960), deutscher Maschinenbauingenieur
 Siegfried Zoppke (* 1953), deutscher Fußballspieler